Obálka může být :

 dopisní obálka – drobný papírový předmět, kancelářská potřeba (dopisní obálka)
 knižní obálka – graficky zpracovaný papírový obal knihy
 ochranná obálka – speciální stavba nebo technické zařízení používané v jaderné energetice – kontejnment
 obálka (informatika) – odborný pojem z oblasti informatiky
 obálka (matematika) – obalová křivka
 obálka (fyzika) – odborný pojem známý z některých fyzikálních jevů
 obálka (architektura) – obálka okna, variantní pojem pro šambránu

Externí odkazy